Argentinië:
 San Isidro (Buenos Aires), een plaats in de provincie Buenos Aires
 San Isidro (Catamarca), een plaats in de provincie Catamarca
 San Isidro (partido), een partido in de provincie Buenos Aires

Bolivia:
 San Isidro (Cochabamba), een plaats in het departement Cochabamba
 San Isidro (Tarija), een plaats in het departement Tarija
 San Isidro (Santa Cruz), een plaats in het departement Santa Cruz
 San Isidro de Anfaya, een plaats in het departement Chuquisaca

Costa Rica:
 San Isidro (kanton), een kanton van de provincie Heredia
 San Isidro (kanton Alajuela), een deelgemeente in het kanton Alajuela in de provincie Alajuela
 San Isidro (Atenas), een deelgemeente in het kanton Atenas in de provincie Alajuela
 San Isidro (Grecia), een deelgemeente in het kanton Grecia in de provincie Alajuela
 San Isidro (San Ramón), een deelgemeente in het kanton San Ramón in de provincie Alajuela
 San Isidro (Cartago), een deelgemeente in de provincie Cartago
 San Isidro (Heredia), een deelgemeente in de provincie Heredia
 San Isidro (Puntarenas), een deelgemeente in de provincie Puntarenas
 San Isidro (León Cortés Castro), een deelgemeente in het kanton León Cortés Castro in de provincie San José
 San Isidro (Vázquez de Coronado), een deelgemeente in het kanton Vázquez de Coronado in de provincie San José
 San Isidro de El General, een deelgemeente in het kanton Pérez Zeledón in de provincie San José

El Salvador:
 San Isidro (Cabañas), een gemeente in het departement Cabañas
 San Isidro Labrador, een gemeente in het departement Chalatenango 
 San Isidro (Morazán), een gemeente in het departement Morazán

Filipijnen:
 San Isidro (Abra), een gemeente in de provincie Abra
 San Isidro (Bohol), een gemeente in de provincie Bohol
 San Isidro (Davao del Norte), een gemeente in de provincie Davao del Norte
 San Isidro (Davao Oriental), een gemeente in de provincie Davao Oriental
 San Isidro (Isabela), een gemeente in de provincie Isabela
 San Isidro (Leyte), een gemeente in de provincie Leyte
 San Isidro (Northern Samar), een gemeente in de provincie Northern Samar
 San Isidro (Nueva Ecija), een gemeente in de provincie Nueva Ecija
 San Isidro (Surigao del Norte), een gemeente in de provincie Surigao del Norte

Honduras:
 San Isidro (Choluteca), een gemeente in het departement Choluteca
 San Isidro (Intibucá), een gemeente in het departement Intibucá

Nicaragua:
 San Isidro (Nicaragua), een gemeente in het departement Matagalpa

Peru:
 San Isidro (district), een district in de hoofdstedelijke provincie Lima

Spanje:
 San Isidro (Alicante), een gemeente in de provincie Alicante
 San Isidro (kerkhof), in Madrid

Verenigde Staten:
 San Isidro (Puerto Rico), een plaats in de vrijstaat Puerto Rico
 San Isidro (Texas), een plaats in de staat Texas

Zie ook 
de heilige Isidorus van Madrid, of Sint-Isidorus en (in het Spaans) San Isidro